Die DDR-Juniorenliga 1979/80 war die vierte Spielzeit der 1976 eingeführten Juniorenliga, die vom DFV durchgeführten höchsten Spielklasse der Altersklasse (AK) 16/17 auf dem Gebiet der DDR. Den 32. Juniorenmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich der F.C. Hansa Rostock, die nach 1968 und 1973 zum dritten Mal zu Meisterehren kamen.


Teilnehmer und Modus 
An der Juniorenliga der Altersklasse (AK) 16/17 nahmen die zehn Fußballclubs sowie der ihnen gleichgestellten SG Dynamo Dresden teil. Spielberechtigt waren Spieler bis zum 17. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1962) An 20 Spieltagen ermittelten die Mannschaften den DDR-Juniorenmeister. Jede Mannschaft hatte in der Saison 10 Heim- und 10 Auswärtsspiele, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jeden Gegner. Absteiger gab es in dieser Spielklasse nicht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

DDR-Juniorenmeister

Literatur

Einzelnachweise 

1979
Fußballsaison 1979/80